Жељезница се може односити на:

 жељезница или жељезнички саобраћај, врста саобраћаја

Ријеке 
Жељезница (притока Босне), ријека у Босни и Херцеговини
Жељезница (притока Фојничке ријеке), ријека у Босни и Херцеговини
Жељезница (Црна Гора), ријека у Црној Гори

Насељено место
 Жељезница (Иванец), насељено место у општини Иванец, Хрватска

Види још 
 Железница (вишезначна одредница)